7675 Ґоріція (7675 Gorizia) — астероїд головного поясу, відкритий 23 листопада 1995 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,507.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (7601-7700)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1995
Головний пояс астероїдів